Crossosomatales – rząd roślin z kladu różowych. W zależności od ujęcia, w dawniejszych systemach (włączając w to system Reveala z 1999 r.) takson uznawany był za monotypowy z jedną rodziną Crossosomataceae, ew. nie był wyróżniany (np. system Cronquista z 1981 r.). Obecnie łączone w randze rzędu rodziny, mimo dość zaskakującego ich zbioru ze względu na zróżnicowanie, są dobrze udokumentowane jako grupa monofiletyczna. Do rzędu traktowanego jako klad, obejmującego m.in. kłokoczkowate, zalicza się w sumie 8 rodzin z zaledwie 12 rodzajami i 66 gatunkami, z reguły o niewielkich zasięgach rozrzuconych na wszystkich kontynentach. Uważa się, że ostatni wspólny przodek zaliczanych tu roślin żył 104-97 milionów lat temu, a zróżnicowanie na główne linie rozwojowe nastąpiło ponad 91 milionów lat temu. Ze względu na zróżnicowanie zaliczanych tu taksonów, systematyka rzędu wciąż jest przedmiotem licznych prac i zmian.

Systematyka 
 Pozycja rzędu w nadrzędzie różopodobnych według APweb
Rząd Crossosomatales zajmuje pozycję blisko bazalnej w obrębie grupy Malvidae w kladzie wyróżnianym w różnych systemach jako różowe lub różopodobne.

 Podział na rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Pozycja i podział w systemie Reveala (1994-1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa różowe (Rosidae Takht.), nadrząd Saxifraganae Reveal, rząd Crossosomatales Takht. ex Reveal.
 Rodzina Crossosomataceae Engl. in Engl. & Prantl Nat. Pflanzenfam. Nachtr.: 185. Aug 1897, nom. cons.

Przypisy 

Crossosomatales